Се́леньи () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Селеньи, Иван (род. 1938) — венгерский социолог. 
 Селеньи, Иштван (1904—1972) — венгерский композитор.